Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 95001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 grudnia 2001 do 15 lipca 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

95001-95100

95101-95200

95201-95300

95301-95400

95401-95500

95501-95600

95601-95700

95701-95800

95801-95900

95901-96000

Przypisy 

Lista planetoid 095001-096000